Ostrea är ett släkte av tvåskaliga blötdjur (musslor) som beskrevs av Carl von Linné 1758. I släktet ingår de ätliga ostronen. Släktet är mycket gammalt och det finns bevarade fossil.  Ostrea ingår i familjen ostron. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ostron
Ostrea